Herrchen steht für:

 Herrchen (Hundehalter)
 Jean Herrchen (1891–1970), deutscher NSDAP-Politiker und Landrat des Untertaunuskreises

Siehe auch:
 Herchen (Ort im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen)